Pločica je lahko:
 Pločica (otok) - hrvaški otok v Jadranskem morju
 Pločica, Srbija - naselje v Srbiji